Setnina či centurie může znamenat:

Armádní jednotka 
 centurie – jednotka římské armády
 setnina (armáda) – v rakouské armádě byla vojenskou jednotkou o čtyřech četách

Plošná míra území 
 centurie (míra) – římská plošná míra, asi 25 ha
 setnina (územní jednotka) v Anglii a severských zemích

Externí odkazy